Vedholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vedholmen, Björneborg, Satakunta, 
 Vedholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Vedaholmen

Robotskapade Finlandförgreningar